Prilep kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Prilep (distrikt), Burgas, Obsjtina Sungurlare,

Kosovo 

 Prilep (ort),

Nordmakedonien 

 Prilep (kommunhuvudort), Opsjtina Prilep, 
 Prilep (kommun),